Mellby kyrka kan syfta på:

Mellby kyrka, Småland
Mellby kyrka, Västergötland

Se även
Norra Mellby kyrka, Skåne
Stora Mellby kyrka, Västergötland
Södra Mellby kyrka, Skåne